Steve Gatzos, kanadski hokejist, * 22. junij 1961, Toronto, Ontario, Kanada.

Gatzos je kariero začel pri klubu Sault Ste. Marie Greyhounds v ligi OHL, leta 1981 je bil kot 28. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, za katerega je v štirih sezonah lige NHL odigral 89 tekem, na katerih je dosegel petnajst golov in dvajset podaj. V zadnjem delu kariere je igral v Evropi, po sezono v nizozemski ligi za Tilburg Trappers, finski ligi za SaiPa Lappeenranta in jugoslovanski ligi za KHL Medveščak, s katerim je v sezoni 1989/90 osvojil naslov prvaka. Kariero je končal v britanski ligi pri klubu Roanoke Valley Rampage po eni tekmi v sezoni 1992/93.

Pregled kariere

|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHA
| 78/79
|
| 36
| 3
| 9
| 12
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHA
| 79/80
|
| 64
| 36
| 38
| 74
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 80/81
|
| 68
| 78
| 50
| 128
|
| 114
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Erie Blades
| AHL
| 81/82
|
| 54
| 18
| 19
| 37
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 81/82
|
| 16
| 6
| 8
| 14
| 0
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 82/83
|
| 12
| 5
| 4
| 9
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 82/83
|
| 44
| 6
| 7
| 13
| -16
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 83/84
|
| 48
| 14
| 19
| 33
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 83/84
|
| 23
| 3
| 3
| 6
| -9
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Muskegon Lumberjacks
| IHL
| 84/85
|
| 24
| 18
| 10
| 28
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 84/85
|
| 44
| 26
| 13
| 39
|
| 55
|
| 15
| 8
| 6
| 14
|
| 24
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 84/85
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 85/86
|
| 53
| 25
| 8
| 33
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tilburg Trappers
| Nizozemska liga
| 87/88
|
| 36
| 53
| 59
| 112
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 88/89
|
| 41
| 27
| 18
| 45
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
| 43
| 16
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fife Flyers
| Britanska liga
| 90/91
|
| 17
| 29
| 24
| 53
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Roanoke Valley Rebels
| ECHL
| 90/91
|
| 16
| 14
| 13
| 27
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Roanoke Valley Rampage
| ECHL
| 92/93
|
| 1
| 1
| 1
| 2
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 603
| bgcolor="#7FFF00" | 405
| bgcolor="#7FFF00" | 321
| bgcolor="#7FFF00" | 726
| bgcolor="#7FFF00" | -29
| bgcolor="#7FFF00" | 634
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti Sault Ste. Marie Greyhounds
Hokejisti Erie Blades
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Baltimore Skipjacks
Hokejisti Muskegon Lumberjacks
Hokejisti Tilburg Trappers
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti Fife Flyers
Hokejisti Roanoke Valley Rebels
Hokejisti Roanoke Valley Rampage